Skattekommissionen blev nedsat af VK-regeringen i januar 2008.

Efter kommissionens kommisorium skulle den udarbejde modeller til en reform af det danske skattesystem, som kunne danne baggrund for politiske forhandlinger om gennemførelsen af en skattereform. 

Skattereformen skulle efter kommissoriet indeholde en reduktion af skatten på arbejdsindkomst, herunder skatten på den sidst tjente krone. Desuden skulle den understøtte målsætninger på klima- og energiområdet. Det var endvidere en betingelse, at skattestoppet blev fastholdt, og herunder også at ejendomsværdiskatten ikke måtte stige.

Skattekommissionen bestod af følgende medlemmer:

Carsten Koch, direktør, Danske Invest (formand) 
Peder Andersen, institutleder, Københavns Universitet 
Hanne Søgård Hansen, direktør, Grant Thornton 
Hans Severin Hansen, partner, Plesner 
Åsa Hansson, lektor, Lunds Universitet 
Claus Thustrup Kreiner, professor, Københavns Universitet 
Henrik Olejasz Larsen, direktør, Sampension 
Michael Møller, professor, Copenhagen Business School 
Helena Skyt Nielsen, professor, Aarhus Universitet og AKF 
Bo Sandemann Rasmussen, professor, Aarhus Universitet 

Skattekommissionen aflagde sin rapport til regeringen 2. februar 2009.

Eksterne henvisninger 
Skattekommissionens hjemmeside 

Danske kommissioner
Politik i 2008
Politik i 2009
Skat i Danmark